A Hard Day's Night, en música, puede referirse a:

 «A Hard Day's Night (canción)», canción de la banda británica The Beatles.
 A Hard Day's Night (álbum), álbum de la banda británica The Beatles.

Además, en cine y televisión, puede hacer referencia a:
 A Hard Day's Night (película), comedia cinematográfica británica de 1964, escrita por Alun Owen y protagonizada por la banda británica The Beatles.
 «A Hard Day's Night (Grey's Anatomy)», episodio de la serie estadounidense de drama médico Grey's Anatomy.